OFD1 ist

 die Abkürzung für das Oro-fazio-digitales Syndrom Typ 1
 der Name des Genlocus, dessen Mutation das Oro-fazio-digitale Syndrom Typ 1 auslöst

OFD1